Austria:
 Altmünster – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden

Inne:
 Altmünster – opactwo w Moguncji
 Altmünster – opactwo w Pfaffenthal